L'undicesima edizione della Coppa delle Fiere venne disputata nella stagione 1968-69. La competizione fu vinta dal , che sconfisse in finale l'. Si trattò della seconda finale consecutiva persa da una squadra ungherese, mentre per la squadra inglese si tratta del principale trofeo internazionale.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
Edizioni della Coppa delle Fiere